Mortimore ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Mortimore (1928–2019), englischer Fußballspieler 
 John Mortimore (1933–2014), englischer Cricketspieler
 John Mortimore (Fußballspieler) (* 1934), englischer Fußballspieler und -trainer
 Malcolm Mortimore (* 1953), britischer Schlagzeuger
 Michael Mortimore (1937–2017), britischer Geograph